Пья́цца и Пиа́цца ( — площадь) — итальянская фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:
 Пьяцца, Адеодато Джованни (1884—1957) — итальянский куриальный кардинал, кармелит.
 Пьяцца, Марция (род. 1951) — венесуэльская фотомодель.
 Пиацца, Вилсон (род. 1943) — бразильский футболист.
 Пиацца, Ник (полное имя Ни́колас Э́нтони Пиацца; род. 1977) — украинский финансист и инвестиционный банкир.
 Пиацца, Освальдо (род. 1947) — аргентинский футболист и тренер.

Топоним 
 Населённые пункты
 Пьяцца-аль-Серкьо — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.
 Пьяцца-Армерина — коммуна в Сицилии, провинции Энна. 
 Пьяцца-Брембана — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

 Площади
 Пьяцца-дель-Пополо ( — «Народная площадь») — площадь в Риме, от которой лучами расходятся на юг улицы Корсо, Бабуино и Рипетта.
 Пьяцца-ди-Монте-Читорио ( — «Площадь холма Читорио») — площадь в центре Рима, в районе Колонна.

См. также 
 Площадь Испании () — площадь в центре Рима, в районе бывшего Марсова поля.
 Пиацца Батуми — мозаика в Батуми (Грузия) на площади Пиацца.